Dotadas () steht für:

 Dotadas (Olympionike), Sieger der zehnten Olympischen Spiele 750 v. Chr.
 Dotadas (Mythologie), in der griechischen Mythologie der Sohn des Isthmios